José Félix Ribas – militare e patriota venezuelano
 José Félix Ribas – comune del Venezuela situato nello Stato dell'Aragua
 José Félix Ribas – comune del Venezuela situato nello Stato del Guárico